Пираты Карибского моря ()— американская медиафраншиза.

Пираты Карибского моря также может означать:

Кино 
«Пираты Карибского моря» — серия приключенческих фильмов:
 «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003 год)
 «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006 год)
 «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007 год)
 «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011 год)
 «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017 год)
 «Пираты Карибского моря: День в море»

Выпущенные компьютерные игры по мотивам фильмов 
 «Пираты Карибского моря» (2003; разработчик — компания «Акелла»)
 Pirates of the Caribbean: The Legend of Jack Sparrow (июнь 2006; разработчик — компания 7 Studios)
 Pirates of the Caribbean Multiplayer Mobile (июль 2006: разработчик — компания Floodgate Entertainment)
 «Pirates of the Caribbean: At World’s End» (май 2007; разработчик — компания Eurocom)
 Pirates of the Caribbean Online (октябрь 2007; разработчик — Disney Interactive Media Group)
 Pirates of the Caribbean: Armada of the Damned (отменена в октябре 2010; разработчик — Propaganda Games).
 LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game (2011; разработчик — компания Traveller’s Tales)
 Disney Infinity (2011; разработчик — Avalanche Software)
 , включая ещё не выпущенные и уже отменённые проекты.

Аттракционы 
 «Пираты Карибского моря» — аттракцион в «Диснейленде», «Волшебном Королевстве» и других тематических парках Диснея.

См. также 
 Пиратство в Карибском море — эпоха в истории Карибского региона (XVI—XVIII века)

Пираты Карибского моря
</noinclude>